Решетников (Решетникова) — русская фамилия и топоним. Происхождение фамилии — от решетник — мастер, изготавливающий решёта.

Решетников

А 
 
 

 Решетников, Артур Валентинович (род. 1975) — молдавский политический и государственный деятель.

В 
 
 
 Решетников, Вениамин Сергеевич (род. 1986) — российский фехтовальщик на саблях.
 Решетников, Владимир Николаевич (род. 1938) — советский биолог.

Г 
 Решетников, Геннадий Михайлович (1939—2016) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник авиации (1992).

Е 
 Решетников, Евгений Александрович (род. 1937) — заместитель министра атомной энергетики СССР, заместитель министра РФ по атомной энергии (до 2002).

И

К 
 Решетников, Кирилл Юрьевич (род. 1975) — русский поэт и журналист, лингвист.

Л 
 Решетников, Лев Борисович (1927—1994) — советский баскетболист.

М 
 Решетников, Максим Геннадьевич (род. 1979) — российский государственный деятель.

Н

П

С 
 
 Решетников, Степан Георгиевич (1897—?) — сотрудник советских спецслужб, капитан государственной безопасности.

Ф 
 Решетников, Феликс Михайлович (1930—1998) — российский учёный-юрист.

Ю 
 Решетников, Юрий Степанович (род. 1937) — российский учёный-ихтиолог.



Топоним 
 Решетников — хутор в Питерском районе Саратовской области России.

См. также 
 Решетняков
 Улица Решетникова
 Решетник
 Решетники

Примечания